Сергей Осипович Постовалов () — советский государственный и  партийный деятель, председатель Крымского облисполкома (1949—1952), первый секретарь Калужского обкома КПСС (1952—1961).

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка в Постовалово, часть села Кислянского Кислянской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне деревня Постовалова входит в Кислянский сельсовет  Курганской области. Сергей был старшим ребёнком в семье, у него были три сестры и брат.

После смерти родителей в 1921 и 1922 годах жили сначала у сестры отца, затем у дяди по матери, затем у бабушки Грапины Семёновны.

В 15 лет окончил Кислянское училище. Работал писарем в Кислянской волостной управе, затем весовщиком на мельнице.

В 1924 году вместе с братом Орестом вступили в сельхозартель «Победа», ставшую вскоре коммуной.

В декабре 1929 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил в Свердловске и других уральских городах.

В 1930 году вступил в ВКП(б), c 1952 года партия переименована в КПСС.

В 1932 году был направлен на работу в управление военных конезаводов, город Ростов-на-Дону.

В 1934 году поступил и в 1938 году окончил Северо-Кавказский зоотехнический институт, после чего работал директором совхоза «Большевик» Дмитриевского района Орджоникидзевского края (ныне Ставропольский край).

С 1940 года на партийной работе. В марте 1940 года избран секретарём Нагутского районного комитета ВКП(б). После оккупации района немецкими войсками летом 1942 года, переведён на работу инструктором сельскохозяйственного отдела Орджоникидзевского крайкома партии, размещенного в г. Кизляре.  В январе 1943 года фашисты были изгнаны из Ставрополья, и Постовалов продолжил руководить партийной организацией Нагутского района.

В мае 1943 года избран секретарём Ипатовского районного комитета ВКП(б).

В марте 1944 года, как один из ведущих организаторов сельхозпроизводства, переведён в Ставропольский крайком заведующим сельскохозяйственным отделом, а через полтора года (в 1945 году) избран секретарем Ставропольского краевого комитета ВКП(б) по сельскому хозяйству (третий секретарь).

С октября  1948 по декабрь 1949 года — первый секретарь Областного комитета ВКП(б) Черкесской автономной области.

С 12 декабря 1949 по 23 сентября 1952 год — председатель исполнительного комитета Крымского областного Совета депутатов трудящихся.

В 1952 г. — второй секретарь Калужского областного комитета КПСС,

С 23 сентября 1952 по 11 августа 1961 года — первый секретарь Калужского областного комитета КПСС.

С 1961 по ноябрь 1962 года и с декабря 1965 года до конца жизни — заместитель председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, с ноября 1962 по декабрь 1965 года — заместитель председателя Партийной комиссии при ЦК КПСС. Участвовал в партийном расследовании обстоятельств выхода мемуаров Н. С. Хрущёва на Западе.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—1971). Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го (1950—1954, депутат Совета Союза от Крымской области), 4-го (1954—1958, депутат Совета Союза от Калужской области), 5-го (1958—1962, депутат Совета Союза от Калужской области) созывов.

Похоронен на  в городе Москве, 10 уч. 1 ряд.

Награды и звания 
 Орден Ленина, трижды
 Орден Трудового Красного Знамени, 1944 год, за успешное руководство Ипатовским районом
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
Именем С. О. Постовалова названа улица в городе Калуге.

Семья 
Отец Осип Степанович Постовалов (?—1921), мать Елена Александровна (?—1921). Сергей был старшим ребёнком в семье. У него были три сестры (Елизавета (ум. ок. 1930), Клавдия и Тамара) и брат Орест (ум. ок. 1930).

Жена Евгения Дмитриевна (1918—2005)

Сын Сергей Сергеевич Постовалов, профессор МГТУ им. Баумана.

Фото 
 http://www.nedelya40.ru/files/photos/2011-09/1316171072_postovalov-so.jpg
 https://web.archive.org/web/20190107233152/http://www.knowbysight.info/PPP/06109.asp
 http://www.vest-news.ru/article.php?id=53216
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII  по № 2078-VIII. Том 7»

Примечания

Литература 
 Гусаров В. Его именем названа улица в Калуге // Весть (газета). — 2013, 5 сентября.

Ссылки 
 

Персоналии:Ростов-на-Дону
Выпускники Ставропольского государственного аграрного университета
Персоналии:Красногвардейский район (Ставропольский край)
Персоналии:Минераловодский район
Персоналии:Ипатовский район
Секретари Черкесского обкома ВКП(б)
Председатели Крымского облисполкома
Первые секретари Калужского обкома КПСС
Вторые секретари Калужского обкома КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Союза 5-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС